Masqaroda – circoscrizione del distretto di Hanang, in Tanzania
Masqaroda – circoscrizione del distretto di Mbulu, in Tanzania